Сьерра-Колорада (, «Цветные горы») — посёлок в департаменте Нуэве-де-Хулио провинции Рио-Негро (Аргентина), административный центр департамента.

История 
Населённый пункт, очевидно, возник ещё в конце XIX века, однако в документах его существование упоминается лишь начиная с 1911 года в связи со строительством железной дороги до Сан-Карлос-де-Барилоче. В 1939 году был официально образован муниципалитет Сьерра-Колорада.

Культура 
В городе имеется археологический парк, в котором имеется множество древних рисунков священных индейцев. Также в городе действует археологический музей. Там можно ознакомиться с ритуальными идолами древних индейцев.

Примечания 

Города провинции Рио-Негро